Victor A. Albert é um botânico  norte-americano .

Ligações externas
  
  Biografia e bibliografia, Universty of Buffalo

Botânicos dos Estados Unidos